Con il termine fissazione, ci si può riferire a diversi concetti:
fissazione – in psichiatria, stallo di una particolare pulsione su un oggetto
fissazione – in istologia, operazione di preparazione di un organo o di un tessuto
 fissazione – in ortopedia, sinonimo di osteosintesi 
in chimica, per fissazione si identifica il processo per cui un composto inorganico viene trasformato in organico, come ad esempio:
fissazione dell'azoto
fissazione del carbonio
fissazione – in alchimia, una delle fasi della Grande Opera